Planet der Affen steht für:
 Der Planet der Affen (Roman), Roman von Pierre Boulle, 1963
 Planet der Affen (Franchise), US-amerikanisches Science-Fiction-Franchise

auf dem Roman basierende Filmreihe:
 Planet der Affen, Planet of the Apes, 1968; siehe Planet der Affen (1968) 
 Rückkehr zum Planet der Affen, Beneath the Planet of the Apes, 1970 
 Flucht vom Planet der Affen, Escape from the Planet of the Apes, 1971
 Eroberung vom Planet der Affen, Conquest of the Planet of the Apes, 1972
 Die Schlacht um den Planet der Affen, Battle for the Planet of the Apes, 1973

Einzelfilm:
 Planet der Affen, Planet of the Apes, 2001; siehe Planet der Affen (2001)

Neuverfilmungen:
 Planet der Affen: Prevolution, Rise of the Planet of the Apes, 2011
 Planet der Affen: Revolution, Dawn of the Planet of the Apes, 2014
 Planet der Affen: Survival, War for the Planet of the Apes, 2017

außerdem:
 Planet der Affen (Fernsehserie), auf dem Roman basierende TV-Serie, 1974
 Return to the Planet of the Apes, Zeichentrickserie, 1975
 Planet der Affen (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2001

 Planet of the Apes (Album), ein Kompilationsalbum der Guano Apes aus dem Jahr 2004